Góry Zielone – góry w Libii
 Góry Zielone – góry w Omanie
 Góry Zielone – góry w USA